Bading ist der Familienname folgender Personen:

 Bella Bading (* 2007), deutsche Kinderdarstellerin
 Claudia Geisler-Bading (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Emma Bading (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Harri Bading (1901–1981), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Bading (* 1959), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Walter Bading (1920–2009), Klempner und Installateur sowie Politiker (LDPD)